Eine Einkaufsstraße, auch Einkaufsmeile, Shopping-Meile, ist eine Straße in einer Innenstadt mit zahlreichen Geschäften, die eine hohe Frequentierung an Passanten und damit potentiellen Kunden aufweist. Oft handelt es sich dabei um Fußgängerzonen oder um Straßen ohne motorisierten Individualverkehr. Viele Händler schließen sich hierzu auch in Einkaufsstraßenvereinen zusammen und nutzen die vielfältigen Angebote von sogenannten City-Marketing-Projekten zur Verbesserung der Qualität und Vermarktung ihrer Straße. Neben Gastronomiebetrieben dominieren oft Bekleidungsketten die Straßen. Im europäischen Vergleich hat besonders Deutschland durch die hohe Anzahl an Fußgängerzonen auch weitaus mehr Einkaufsstraßen. Hauptkonkurrenz sind die Einkaufszentren (Shopping Malls).

Die Passanten-Frequenz in einer Einkaufsstraße gilt bei Einzelhändlern als ein wichtiger Indikator für die Umsatzchancen von Unternehmen in der betreffenden Stadt. Die Passanten-Zahl ergänzt gängige Kriterien wie Zentralitäts-, Umsatz- oder Kaufkraftkennziffern und bildet eine Basis für die Standortentscheidung.

Die beliebtesten Einkaufsstraßen in Deutschland 

*=Verbindungsstraße zwischen Marienplatz und Isartor
Gemessene Passantenfrequenz am Samstag, 16. April 2011 (13–14 Uhr), Samstag, 21. April 2012 (13–14 Uhr) und am Samstag, 27. April 2013 (13–14 Uhr)

Zur Definition „Einkaufsstraße“ zählt beispielsweise nicht die Bahnhofstraße in Hannover, die eine Verkaufsfläche von 50.000 m² vorweist, davon entfällt die Hälfte auf Galeria Kaufhof. Die Bahnhofstraße dient vielmehr als Verbindungsachse zwischen Hauptbahnhof Hannover und Kröpcke. In der Spitze werden stündlich zwar fast 9.000 Passanten gezählt, was aber auch auf die Anbindung an den Nah- und Fernverkehr durch den Hauptbahnhof Hannover, der Kundenbindung an die Niki-de-Saint-Phalle-Promenade und dem Shoppingcenter der Ernst-August-Galerie zurückzuführen ist.

Weblinks 

 Einkaufszentren vs. Einkaufsstraßen: Business Improvement Districts zur Stärkung des Einzelhandels

Einzelnachweise 

Städtebau
Urbaner Freiraum